Mia Mia steht für:

 Mia Mia, Ort und Gebiet in Australien
 Mia Mia Creek, Fluss in Australien
 Mia Mia Brücke, Brücke in Australien
 Mia Mia (Hütte), temporäres Bauwerk der Aborigines